Castletown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Castletown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Castletown – miejscowość w Szkocji, Highlands
 Castletown – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Castletown – miejscowość w hrabstwie Laois w Irlandii
 Castletown – miejscowość w hrabstwie Limerick w Irlandii
 Castletown – miejscowość w hrabstwie Meath w Irlandii
 Castletown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Castletown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Castletown – miejscowość w hrabstwie Wexford w Irlandii
 Castletown – miejscowość na Wyspie Man (ang. Isle of Man)
 Castletown House – XVIII-wieczna rezydencja w Celbridge w Irlandii